Cerro Azul puede referirse a:

 Cerro Azul, formación serrano en la Provincia del Chubut, Argentina;
 Villa Cerro Azul, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Cerro Azul, localidad de la provincia de Misiones, Argentina;

 Volcán Quizapú, también denominado cerro Azul, un volcán en la Región del Maule.

 Cerro Azul, abrigo rocoso;

 Cerro Azul, montaña en el Departamento de Comayagua

 Cerro Azul, localidad de México;

 Cerro Azul, localidad de Panamá;

 El Distrito de Cerro Azul, división administrativa del Perú;

 Cerro Azul, distrito de la Isla Santa Elena.

 Cerro Azul''', montaña al este de Zulia, Venezuela.